Анатолий Барановский:
 Барановский, Анатолий Андреевич (1937—2009) — бригадир комплексной бригады докеров-механизаторов Ильичёвского морского порта, Герой Социалистического Труда.
 Барановский, Анатолий Васильевич (1937—2017) — советский белорусский художник, народный художник Белоруссии, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь.
 Барановский, Анатолий Максимович (1906—1987) — государственный деятель, министр иностранных дел УССР, министр финансов УССР.